Bledzew est le nom en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Bledzew, dans le powiat de Międzyrzecz
 du village de Bledzew, chef-lieu de cette gmina